Squeeze může znamenat:

 Squeeze (album, The Velvet Underground) – album skupiny The Velvet Underground z roku 1973
 Squeeze (skupina) – anglická hudební skupina
 Squeeze (album, Squeeze) – album stejnojmenné skupiny z roku 1978